Nebojša Radmanović – politico bosniaco
 Vladimir Radmanović – cestista serbo